

Топоніми

Боссо

Півострів Босо
Мінамі-Босо